BOPE ou BOpE, conforme o caso, são os acrônimos que pode se referir às seguintes unidades policiais militares 

Batalhão de Operações Especiais (PMDF) - no Distrito Federal do Brasil
Batalhão de Operações Especiais (PMPR) - no estado do Paraná
Batalhão de Operações Especiais (PMPI) - no estado do Piauí

Ou ainda:
Batalhão de Operações Policiais Especiais (PMAL) - no estado de Alagoas
Batalhão de Operações Policiais Especiais (PMRR) - no estado de Roraima
Batalhão de Operações Policiais Especiais (PMSC) - no estado de Santa Catarina
Batalhão de Operações Policiais Especiais (PMERJ) - no estado do Rio de Janeiro 
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte - no estado do Rio Grande do Norte

Desambiguações de siglas
Tropas de elite policiais militares do Brasil